Samoro steht für:

 Samoro, Suco in der Gemeinde Manatuto, Osttimor
 Samoro (Aituto), Dorf im Suco Aituto, Gemeinde Ainaro, Osttimor